Вейдемейер() — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вейдемейер, Александр Иванович (1789—1852) — историк.
 Вейдемейер, Иван Андреевич (1752—1820) — управляющий Коллегией иностранных дел, тайный советник.
 Вейдемейер, Иосиф (1818—1866) — деятель германского и американского рабочего движения.